Şıxlar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Şıxlar (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 
 Şıxlar (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar